John Arnold (acteur) - Amerikaans acteur
 John Arnold (bisschop) - Brits bisschop
 John Arnold (cameraman) - Amerikaans cameraman
 John Arnold (pianist) - Amerikaans jazz- en bluespianist
 Johan Arnold (filmproducent) - Brits filmproducent
 Johan Arnold (voetballer) - Engels voetballer